Jouy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Jouy (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym